Ezio Somazzi – architetto italiano
 Paolito Somazzi – architetto svizzero
 Pietro Somazzi – scultore e stuccatore svizzero-italiano
 Pietro Filippo Somazzi – scultore e stuccatore svizzero-italiano